McManaman puede referirse a:

 Steve McManaman, ex futbolista inglés y comentarista

 Callum McManaman, futbolista inglés que actualmente milita en el Luton Town de la EFL Championship.